Riola – comune spagnolo della provincia di Valencia
Riola – frazione del comune di Vergato
Riola Sardo – comune della provincia di Oristano